Soulfly:

 Soulfly — грув-метал\трэш-метал-группа, созданная Максом Кавалерой.
 Soulfly — дебютный студийный альбом нью-метал-группы Soulfly.